Фурт (): фамилия и топоним.

Известные носители 
 Фурт, Иван Филиппович (1921—2010) — Почётный гражданин Кривого Рога.

Топоним 
 Фурт (Нижняя Бавария) — коммуна в Германии, в земле Бавария.
 Фурт-им-Вальд — город в Германии, в земле Бавария.
 Фурт-бай-Гётвайг — ярмарочная коммуна в Австрии, в федеральной земле Нижняя Австрия.

См. также 
 Фюрт (значения) (Fürth)